

Айола — місто, штат Канзас
 Айола — місто, штат Техас
 Айола — місто, штат Вісконсин
 Айола — селище, штат Іллінойс
 Айола — селище, штат Вісконсин
 Айола — переписна місцевість, штат Пенсільванія